Дья́конов, Михаи́л Васи́льевич:
 Дьяконов, Михаил Васильевич (1902—1980) — советский архитектор, реставратор и историк архитектуры.
 Дьяконов, Михаил Васильевич (1807—1886) — русский живописец-акварелист.